Orde de l'Anunciació de Santa Maria, orde monàstic femení fundat a França el 1503 per santa Joana de Valois
 Orde de la Santíssima Anunciació, orde monàstic femení fundat a Gènova el 1604 per la beata Maria Vittoria De Fornari Strata 
 Orde Suprem de la Santíssima Anunciació, orde de cavalleria atorgada per la monarquia de Savoia